Placopyrenium är ett släkte av svampar som beskrevs av Othmar Breuss. Placopyrenium ingår i familjen Verrucariaceae, ordningen Verrucariales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Placopyrenium